Такмичење у бацању кладива за мушкарце на 9. Светском првенству у Паризу одржано је 23. и 25. августа на стадиону Стад де Франс.

Титулу светског првака из 2001. у Едмонтону није бранио Шимон Зјолковски из Пољске.

Земље учеснице 
Учествовала су 26 такмичара из 16 земаља.

 (1)
 (1)
 (3)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (2)
 (3)
 (2)
 (1)
 (3)
 (1)
 (2)
 (1)

Освајачи медаља

Рекорди

Најбољи резултати у 2003. години 
Десет најбољих атлетичара године у бацању кладива пре првенства (23. августа 2003), имале су следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествују на СП 2003.

Сатница

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 23. августа 2003. године. Такмичари су били подељени у две групе. Квалификациона норма за финале износила је 78,00 метара, коју су пребацила 8 (КВ), а осталих 4 се у финале пласирало према постигнутом резултату (кв).,,,

Почетак такмичења: Група А у 09:30 и група Б у 11:00.

Финале 
Такмичење је одржано 25. августа 2003. године у 18:00.,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2003. на сајту WA
 Резултати у бацању кладива на сајту WA

Бацање кладива на Светском првенству у атлетици на отвореном
Светско првенство у атлетици на отвореном 2003.